Clypearia är ett släkte av getingar. Clypearia ingår i familjen getingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Getingar
Clypearia